Rolo, een Italiaanse stad;
 Rolo, een soort chocolade-bonbon.